Лушано () — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.

Население составляет 13 494 человека (на 2004 г.), плотность населения составляет 3281 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 81030. Телефонный код — 081.

Покровителем коммуны почитается святой Лукиан Антиохийский, празднование в третье воскресение сентября.

Города Италии